Traffic (band), een Engelse rockband
 Traffic (1968), het tweede album van deze band
 Traffic (CBW), een album van jazzrockformatie CBW
 Traffic (Tiësto), een nummer van Tiësto
 Traffic (film), een film uit 2000 van Steven Soderbergh
 Traffic (miniserie), Canadees/Amerikaans miniserie uit 2004 
 Traffic (tijdschrift), een wetenschappelijk tijdschrift op het gebied van de celbiologie
 Traffic (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
 TRAFFIC International, samenwerkingsverband van het Wereldnatuurfonds en de IUCN